Тарас Романович Клюндиков (род. , Орёл, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Нефтехимик».

Карьера 
Тарас Клюндиков начал заниматься баскетболом вместе со своим братом-близнецом Никитой под руководством своего отца Романа Владимировича Клюндикова. В 2005 году был приглашен в СДЮСШОР ЦСКА, где выступая на Первенствах России, становился призёром. В составе «армейцев» становился также призёром ДЮБЛ.

Следующим клубом Тараса было московское «Динамо», где он выступал в молодёжной команде.

В сентябре 2015 года Клюндиков подписал однолетний контракт с МБА. За время выступления в московском клубе Тарас провёл 53 игры в которых набрал 101 очко.

В ноябре 2017 года перешёл в «Буревестник» (Ярославль).

Сборная России 
В 2011 году, в составе кадетской сборной, Клюндиков выступал на чемпионате Европы, где российские баскетболисты заняли 5 место.

В 2015 году Тарас был вызван в молодёжную сборную, но в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы не попал.

Достижения 
  Чемпион Суперлиги-2 дивизион: 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка РФБ: 2017

Примечания

Ссылки 
 Тарас Клюндиков: «Хочу дорасти до игрока уровня единой лиги ВТБ и сборной России» 

Баскетболисты России
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК МБА
Игроки БК «Буревестник» Ярославль
Игроки БК «Нефтехимик»
Кандидаты в мастера спорта России